Fornelos (Barcelos) - freguesia do concelho de Barcelos;
 Fornelos (Cinfães) - freguesia no concelho de Cinfães;
 Fornelos (Fafe) - freguesia no concelho de Fafe;
 Fornelos (Ponte de Lima) - freguesia no concelho de Ponte de Lima;
 Fornelos (Santa Marta de Penaguião) - freguesia no concelho de Santa Marta de Penaguião.

Você pode também estar à procura de:
 Alfornelos - freguesia no concelho da Amadora.

Desambiguação